Chojno (inaczej Chojeńskie lub na Pustelni) – jezioro rynnowe w woj. wielkopolskim, w powiecie szamotulskim, w zachodniej części gminy Wronki, leżące na terenie Kotliny Gorzowskiej, w Puszczy Noteckiej.

Zobacz też 
 Jezioro Głuchowskie

Linki zewnętrzne 
 Opis jeziora na stronie wsi Chojno

Przypisy 

Chojno, jez.
Chojno,jez.
Jeziora na Pojezierzu Poznańskim
Jeziora polodowcowe